Večírek je jedna ze společenských akcí,
 večírek (společenská akce)

název několika filmových děl,
 Večírek (film, 1950) – americký film 
 Večírek (film, 1968) – britský film 
 Večírek (film, 1980) – francouzský film

 Večírek (Ajťáci) – čtvrtá epizoda druhé řady britského seriálu Ajťáci
 epizoda ze seriálu Tom a Jerry

a také hudebních děl:
 Večírek (Tři sestry) je píseň od skupiny Tři sestry

Externí odkazy